Hala Sportowa ZSTiO w Gorzowie Wielkopolskim – obiekt sportowy należący do ZSTiO w Gorzowie Wielkopolskim, w skład którego wchodzą pełnowymiarowe boiska do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki.

Hala może pomieścić 1 100 widzów (784 miejsca stałe na trybunie głównej i bocznej oraz ok. 300 wysuwanych).

Dojazd 
 Autobusem (przystanek: „Hotel”) – liniami 102, 114, 124 i 304.
 Tramwajem (przystanek: „Stilon”) – liniami 1 i 3.

Rozgrywane imprezy 
Oprócz ligowych spotkań GTPS w hali ZSTiO w Gorzowie Wielkopolskim rozgrywano inne imprezy.

5 lipca 1979 roku przy obecności 1 300 widzów rozegrane zostało spotkanie Polski z Japonią. Mecz zakończył się wynikiem 3:2. Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Bosek, Gawłowski, Molenda, Wójtowicz, Rybaczewski, Łasko oraz Stefański, Nalazek, Kłos i Czaja.
Japonię reprezentowali: Nekoda, Oda, Hanawa, Y. Tanaka, Iwata, M. Tanaka oraz Yanagimoto, Tsujisi, Kato, Shimizu i Ōko.

W dniach 26 lipca – 2 sierpnia 1987 roku odbyły się Mistrzostwa Europy kadetek w koszykówce. Reprezentacja Polski zajęła 12 miejsce, startując w składzie: Cupryś, Czopek, Grabowska, Jaroszewicz, Kazuło, Kwapisiewicz, Mazur, Raubo i Żebrowska.
Wyniki spotkań Polek: z Finlandią 70:67, z Jugosławią 69:83, z Bułgarią 73:83, z Hiszpanią 87:85, z Włochami 52:58, z Węgrami 57:84 i z RFN 81:82.

Linki zewnętrzne 
 
 

Hale sportowe i widowiskowe w Polsce
ZSTiO